Блейк Кларк (; род. 2 февраля 1946, Мейкон, США) — американский актёр, стендап-комик, певец, сценарист. Наиболее известен озвучиванием Спиральки в мультфильме «История игрушек 3: Большой побег».

Биография 
В 1969 году в родном штате Джорджия Б.Кларк окончил частный колледж Ла-Гранж по специальности Исполнительское искусство.

Часто играл в одних фильмах с Адамом Сэндлером. В их числе «Маменькин сыночек», «Никки, дьявол-младший», «Миллионер поневоле», «Восемь безумных ночей», «50 первых поцелуев», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Сказки на ночь» и «Одноклассники».

В качестве приглашенного актера снялся в нескольких телевизионных сериалах, включая «Парень познаёт мир», «Большой ремонт», «Все ненавидят Криса», «Держись, Чарли!».

Был близким другом Джима Варни, озвучивавшим Спиральку в первых частях «Истории игрушек», который скончался в 2000 году. Кларк занял его место.

Личная жизнь 
Женат на Шэрон Кларк, вместе с которой имеет двоих сыновей. Трэвис, один из них, тоже комик.

Ветеран вьетнамской войны, отслуживший капитаном 101-й воздушно-десантной дивизии.

Примечания

Ссылки 

Участники войны во Вьетнаме
Капитаны (США)
Киноактёры США
Стендап-комики США
Выпускники Колледжа Ла-Гранж